

Miejscowości i ich części w Polsce] 
 Wg TERYT jest ich 16, w tym 5 podstawowqych
 Zajezierze – część miasta Ostróda
 Zajezierze – część miasta Szczucin
 Zajezierze – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Gniewkowo 
 Zajezierze – część wsi Stara Wieś Trzecia w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Bychawa
 Zajezierze – część wsi Krynice w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Krynice
 Zajezierze – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Sieciechów
 Zajezierze –  część wsi Śniadków Górny A w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Sobienie-Jeziory
 Zajezierze – część wsi Jakubów w  woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Przysucha
 Zajezierze – część wsi Ruda w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Sędziszów Małopolski
 Zajezierze – część wsi Żabno w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Radomyśl nad Sanem
 Zajezierze – część wsi Jeziórko w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Grębów
 Zajezierze – część wsi Borzestowo w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Chmielno
 Zajezierze – wieś w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Sztum 
 Zajezierze – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Małdyty 
 Zajezierze – część wsi Skotniki w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Miłosław
 Zajezierze – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Łobez

Miejscowości na Białorusi 

 Zajezierze – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie pińskim, w sielsowiecie Horodyszcze
 Zajezierze – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Lubań.

Miejscowości na Ukrainie 

 Zajezierze  – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie lubomelskim.

Inne 
 Zajezierze – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Choszczno
 Zajezierze – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie łobeskim, w gminie Węgorzyno
 Zajezierze – dawna nazwa miasta Zaździerz

Zobacz też 
 Nowe Zajezierze
 Jezioro Zajezierskie
 Zajezierze koło Dęblina
 Zajeziorze
 Hintersee